Finnország az 1908-as játékokon vett részt először, és azóta is minden nyári és téli olimpiára küldtek finn olimpikonokat. 1952-ben Finnország fővárosa, Helsinki rendezhette meg a nyári olimpiát.

A finn sportolók eddig 303 érmet tudhattak magukénak a nyári (ezeknek többségét atlétikában és birkózásban nyerték) és 161-et a téli olimpiai játékokon.

A Finn Olimpiai Bizottságot 1907-ben alapították, amikor még az ország az Orosz Birodalom része volt.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként 

A táblázat nem tartalmaz egy, az 1920-as nyári olimpián, műkorcsolyában szerzett aranyérmet.

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként 

A táblázat tartalmaz egy, az 1920-as nyári olimpián, műkorcsolyában szerzett aranyérmet.

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon